Säggraben ist ein Gewässername:

 Säggraben (Ettenbach), linker Zufluss des Ettenbachs (zur Elz) in Ettenheimmünster, Stadt Ettenheim, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Säggraben (Gießenbach), rechter Zufluss des Gießenbachs (zum Kiefernbach) nach der Hinteren Gießenbachklamm in der Waldgemarkung von Kiefersfelden, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Säggraben (Starnberger See), nordwestlicher Zufluss des Starnberger Sees bei Tutzing; teilweise Grenzbach zu Feldafing; beide Gemeinden im Landkreis Starnberg, Bayern

Siehe auch:
 Sägbach